Bergärtsångare (Curruca althaea) är en asiatisk tätting i familjen sylvior inom ordningen tättingar med omstridd artstatus.

Utseende 
Bergärtsångaren är mycket lik ärtsångaren med brungrå ovansida, gråare hjässa och ljus undersida. Den är något större (13-14 centimeter), har något kraftigare näbb och en något mörkare hjässa och rygg med mindre kontrast dem emellan än ärtsångaren. Strupen är vit och resten av undersidan gråvit.

Utbredning 
Bergärtsångaren häckar i bergstrakter från sydlstra Kazakstan (Karataubergen) till sydvästra och centrala Tien Shan, söderut till nordvästra Himalaya (Kashmir och Ladakh, södra Turkmenistan, nordöstra och sydöstra Iran, Afghanistan och västra Pakistan. Där den överlappar med ökenärtsångaren skiljer de sig åt höjdledsmässigt. Vintertid flyttar den till ett område från södra Iran (troligen även södra Irak och södra Afghanistan) österut till södra Indien och norra Sri Lanka, möjligen även sydöstra Arabiska halvön.

Under flyttningen ses den regelbundet i Bahrain och Kuwait. Fynd i både Armenien och Förenade Arabemiraten är osäkra. Den är en sällsynt gäst i Azerbajdzjan, Israel, Oman, Qatar och Turkiet.

Systematik 
Bergärtsångaren tillhör det mycket komplicerade ärtsångarkomplexet kring vilket taxonomin är omstridd. Vissa, som Birdlife International, Birdlife Sverige och numera Clements et al, betraktar komplexet som en enda art, ärtsångare (C. curruca), och behandlar därmed bergärtsångaren som underart till denna.

Släktestillhörighet 
Arten placeras traditionellt i släktet Sylvia. Genetiska studier visar dock att Sylvia består av två klader som skildes åt för hela 15 miljoner år sedan. Sedan 2020 delar BirdLife Sverige och tongivande internationella auktoriteten International Ornithological Congress (IOC) därför upp Sylvia i två skilda släkten, varvid ärtsångarna förs till Curruca. Även eBird/Clements följde efter 2021. Ärtsångarkomplexet står nära arterna mästersångare, herdesångare, arabsångare, jemensångare samt den uteslutande afrikanska arten sorgsångare.

Levnadssätt

Habitat 
Fågeln häckar i bergstrakter mellan 2.000 och 3.600 meters höjd, i öppna buskmarker, ofta med inslag av en, men även i odlad bygd som mandelodlingar. Den verkar tolerera torrare och mer sparsamt bevuxna miljöer än ärtsångaren. Vintertid påträffas den till skillnad från ökenärtsångaren i mer vegetationsrika miljöer.

Föda 
Bergärtsångarens födobeteende liknar ärtsångarens. Vintertid födosöker den från låga buskar till höga trädtoppar på jakt efter leddjur och förmodligen bär. Den besöker även blommor för dess nektar, vilket gör att den ofta får huvudet missfärgat av pollen.

Häckning 
Boet placeras lågt, mellan 20 cm och 1,5 meter ovan mark, i tjocka och ofta taggiga buskage, men ibland även upp till tre meter upp i ett träd. Boet är mer kompakt än ärtsångarens, förmodligen en anpassning till kyliga bergsnätter. Äggläggning sker mellan mitten av maj och mitten av juni. Den lägger fyra till fem ägg som ruvas i elva dagar. Ungarna är flygga elva till tolv dagar efter kläckning. Båda könen bygger boet, ruvar och matar ungarna.

Status 
IUCN kategoriserar den numera som underart till ärtsångare, varför dess hotstatus inte bedöms. Den beskrivs dock i rätt miljö som en av de vanligaste fåglarna.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Althea, drottning av Kalydon i grekiska mytologin.

Bilder

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Sylvior
Fåglar i orientaliska regionen
Fåglar i palearktiska regionen